Нико́ла Ле́кович (; 9 декабря 1989, Белград) — сербский футболист, защитник сербского «Младост Лучани».

Карьера

Клубная 
Воспитанник школы белградского «Партизана». В 2007 году перешёл в «Бежанию» и в мае 2008 года дебютировал за этот клуб в сербской Суперлиге в матче против «Хайдука» (0: 1). После вылета «Бежании» из элитного дивизиона продолжал играть за команду в Первой лиге, а в 2010 году перешел в «Рад», за который выступал в течение трех сезонов в качестве прочного игрока основы.

В июле 2013 года стал игроком «Войводины», подписав двухлетний контракт, но в феврале 2014 года был куплен польским клубом «Лехия» из Гданьска. В августе 2015 года вернулся в Сербию, на правах годичной аренды пополнив состав «Партизана», однако сыграл лишь в пяти матчах чемпионата. В июле 2016 года в качестве свободного агента присоединился к клубу «Напредак».

В январе 2017 года подписал контракт с минским «Динамо.

В сборной 
Играл за молодёжную сборную Сербии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Динамо» (Минск)
 Профиль на сайте transfermarkt.de 
 
 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Бежания»
Игроки ФК «Рад»
Игроки ФК «Воеводина»
Игроки ФК «Лехия» Гданьск
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Напредак»
Игроки ФК «Динамо» Минск